Якушко Анатолій Павлович (1987—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Якушко Олександр Іванович (1920—1991) — старший сержант РА, учасник нацистсько-радянської війни, повний кавалер ордена Слави.
 Якушко Ольга Пилипівна (1921—2012) — доктор географічних наук, засновниця білоруської школи лімнології.
 Якушко Станіслав Олександрович — молодший лейтенант Збройних сил України, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.